Аналко има више значења:

 Аналко (Мартир де Куилапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аналко (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аналко (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аналко, Лас Анимас (Виља Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аналко, Барио де Виља Алта (Сан Илдефонсо Виља Алта), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аналко (Авакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аналко (Атескал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аналко (Коронанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аналко (Чигнаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аналко, Чанкуагко (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аналко (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аналко (Веветлан ел Гранде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аналко (Тепезинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аналко (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аналко, Хорхе Лопез (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику